Carpo puede referirse a:

 Carpo, parte del esqueleto humano correspondiente a la muñeca.
 La diosa Carpo de la mitología griega, una de las Horas, representación del verano.
 El satélite Carpo una de las lunas del planeta Júpiter descubierta en 2003.
 Miembro de la tribu de los carpos.